Dječja pjesma Eurovizije 2022. bit će dvadeseti po redu izbor za najbolju Dječju pjesmu Eurovizije. Održat će se 11. prosinca 2022. u Erevanu u Armeniji zahvaljujući pobjedi Malene sa pjesmom Qami Qami u Parizu prošle godine. U suorganizaciji EBU-a i Armenske nacionalne televizije (ARMTV) natjecanje će se održati u Sportskom kompleksu Karen Demirchyan i sastojat će se samo od jedne, finalne večeri.  Ovo će biti drugi put kako je Armenija domaćin natjecanja, nakon natjecanja 2011 godine. 

Na natjecanju će sudjelovati 16 država; na natjecanje se nakon 16 godina vraća Ujedinjeno Kraljevstvo, a ove godine se neće natjecati Azerbajdžan, Bugarska, Njemačka te Rusija.

Lokacija 

Natjecanje će se održati u Sportskom kompleksu Karen Demirchyan u najvećem Armenskom gradu Erevanu.

Faza nadmetanja i odabir grada domaćina 
Domaćinstvo Armenije potvrdio je EBU 21. prosinca 2021., nakon njihove pobjede na natjecanju 2021. dva dana prije. Izvorno, za razliku od velikoga Eurosonga, zemlja pobjednica  automatski ne dobiva pravo domaćina sljedećeg natjecanja. Međutim, od 2019. domaćin svakog natjecanja je zemlja pobjednica prethodne godine. Mjesto je objavljeno 17. veljače 2022. tijekom sastanka kabineta armenske vlade, na kojem je to najavio premijer Nikol Pashinyan. Pashinyan je također spomenuo da je vlada dodijelila sredstva za pripremu događaja. Već je ranije tog tjedna objavljeno da će Erevan biti grad domaćin.

Format

Vizualni dizajn 
Slogan ovogodišnjeg izdanja je Spin The Magic, a simboliku samog loga koji predstavlja tradicionalni armenski zvrk. Unatoč tome što je poznata u cijelom svijetu, ova posebna vrsta zvrka jedinstvena je u armenskoj kulturi; ukrašena je tradicionalnim uzorcima koji se pojavljuju na povijesnoj arhitekturi, tepisima i nošnjama diljem grada domaćina. Kako bi odražavale modernu Armeniju, ove stare drvene igračke dobile su neonski štih.

Zemlje sudionice 
Europska radiodifuzijska unija i armenska državna televizija AMPTV objavile su popis 16 država koje će prisustvovati na nadolazećem Dječjem Eurosongu koji će se, s početkom u 16 sati, 11. prosinca održati u erevanskom Sportsko-koncertnom kompleksu Karen Demirchyan.

Glasanje

Ostale države 
Da bi neka zemlja mogla biti kvalificirana za potencijalno sudjelovanje na Dječjoj pjesmi Eurovizije, mora biti aktivna članica EBU-a.

Aktivni članovi EBU-a 

  - U siječnju 2022., Eldar Rasulov, član azerbajdžanske delegacije, izjavio je da zemlja mora sudjelovati bez obzira gdje se natjecanje održava kao odgovor na glasine da će se povući zbog nadolazećeg natjecanja koje se održava u Armeniji. Međutim, zemlja se na kraju nije pojavila na konačnom popisu sudionika.
  - Iako je sudjelovanje Bugarske prvotno potvrđeno, Bugarska se nije pojavila na konačnom popisu sudionika.
  - U svibnju 2022. crnogorska televizija RTCG objavila je da se Crna Gora neće vratiti na natjecanje 2022. zbog nedostatka sredstava i fokusa na Eurosong.
  - U svibnju 2022. estonski emiter ERR objavio je da Estonija neće debitirati na natjecanju 2022. zbog financijskih ograničenja, ali nije zatvorio vrata budućem sudjelovanju.
  - U svibnju 2022. finska televizijska kuća Yle objavila je da Finska neće debitirati na natjecanju 2022. jer "ne žele stvarati nove dječje zvijezde ili se osjećati ugodno s djecom koja se natječu u ovakvim vrstama emisija".
  - U lipnju 2022. izraelska televizijska kuća KAN potvrdila je da neće sudjelovati 2022. jer su svoje napore usmjerili na natjecanje za pjesmu Eurovizije.
  - U kolovozu 2022. njemačka televizijska kuća NDR potvrdila je da neće sudjelovati u 2022. zbog "kreativne pauze" i djelomičnih upozorenja za putovanje za Armeniju koje je izdalo Savezno ministarstvo vanjskih poslova. Oni će, međutim, i dalje emitirati natjecanje, s pogledom na povratak 2023. godine.
  - U svibnju 2022., slovenska televizijska kuća RTVSLO prvotno je izjavila da razmišlja o povratku na natjecanje. Međutim, Slovenija je ipak odlučila ne sudjelovati na natjecanju.

Prijenos

Izvori